Олт — топоним.

 Олт — одна из главных рек Румынии, левый приток Дуная.
 Олт — румынский жудец в регионе Валахия.